

Ренсько — село в гміні Веліхово Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Ренсько — село в гміні Варніце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства